«Итоги» — информационно-аналитическая телевизионная передача Евгения Алексеевича Киселёва, выходившая в 1992—2003 годах.
 «Итоги» — российский журнал, выходивший в 1996—2014 годах.

Примечания